Любліно (, ) — назва кількох населених пунктів і місцевостей у Польщі та Росії:

Люблі́но — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства.

Любліно — селище в Свєтловському міському окрузі Калінінградської області.
 Любліно — присілок в міському окрузі Озьори Московської області.
 Любліно — присілок в Поддорському районі Новгородської області.
 Любліно — село в Ханкайському районі Приморського краю.
 Любліно — село в Холмському районі Сахалінської області.

Москва
 Любліно́ — колишнє місто в Московській області, з 1960 року в межі м. Москви.
 Любліно́ — район Москви.
 «Любліно́» — станція Московського метрополітену.
 Любліно́ — зупинний пункт/пасажирська платформа Курського напрямку Московської залізниці в Москві.
 Любліно-Сортувальне — вузлова залізнична сортувальна станція Курського напрямку Московської залізниці у Москві.

Див. також 
 Люблине — село в Україні, в Березанському районі Миколаївської області.
 Люблине — зникле село в Совєтському районі Криму.
 Люблін (значення)
 Любляна (значення)
 Люблінський
 Люблінська